Дональд «Дон» Хау (; 12 октября 1935 — 23 декабря 2015) — английский футболист. По завершении игровой карьеры — футбольный тренер. Хоу провёл большую часть карьеры в «Вест Бромвич Альбион».

Футбольная карьера

Клубная карьера 
В профессиональном футболе дебютировал в 1952 году выступлениями за «Вест Бромвич Альбион», в котором провел двенадцать сезонов, приняв участие в 342 матчах чемпионата. Большинство времени, проведенного в составе «Вест Бромвича», был основным игроком защиты команды.

В 1964 году перешёл в «Арсенал», за который отыграл 2 сезона. Играя в составе «канониров» также выходил на поле в основном составе команды. Завершил профессиональную карьеру футболиста в этой команде в 1966 году в возрасте 31 года из-за травмы.

Карьера в сборной 
19 октября 1957 года дебютировал в официальных матчах в составе сборной Англии в игре Домашнего чемпионата Великобритании против сборной Уэльса, который завершился победой англичан со счетом 4-0.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1958 года в Швеции и чемпионата мира 1962 года в Чили.

На протяжении карьеры в национальной команде, которая длилась всего 3 года, провел в форме главной команды страны 23 матча.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль футболиста на сайте Englandstats.com
 

Футболисты Англии
Футбольные тренеры Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Вест Бромвич Альбион»
Тренеры ФК «Галатасарай»
Тренерский штаб ФК «Арсенал» Лондон
Тренеры ФК «Арсенал» Лондон
Тренеры ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Тренеры ФК «Ковентри Сити»